Le régiment d'Angoulême est un régiment d'infanterie du royaume de France, créé en 1625 sous le nom de régiment de Plessis-Joigny, devenu sous la Révolution le  d’infanterie de ligne.

Création et différentes dénominations 
  : création du régiment de Plessis-Joigny avec ancienneté du 
  : renommé régiment de Sainte-Offange
  : renommé régiment de La Frezelière
  : renommé régiment de Touraine, au nom de cette province
  : renommé régiment d’Amboise
 1653 : renommé régiment de Kercado
  : renommé régiment de Chambellay
 1667 : renommé régiment de Montaigu
 1673 : renommé régiment de Touraine
 10 décembre 1762 : passe à 4 bataillons après l'incorporation du régiment de Flandre
  : création du régiment de Savoie-Carignan à partir des 2 et 4 bataillons du régiment de Touraine
  : renommé régiment d’Angoulême
  : renommé 34 régiment d'infanterie de ligne
  : le 1 bataillon  est amalgamé dans la  de première formation
 1795 : le 2 bataillon  est amalgamé dans la  de première formation

Équipement

Drapeaux

Habillement

Historique

Colonels et colonels-lieutenants 
Colonels propriétaires
  : Eugène-Marie-Louis de Savoie-Carignan
  : Louis Antoine de France, duc d’Angoulême
Commandants
  : Jean Jacques des Combaux de La Motte, comte de Troussebois-Baillard 
  : Jean Louis de Raffin
  : Armand Sigismond Félicité Marie, comte de Serent
  : Simon François de Bisson
  : Louis Antoine Choin de Montgay, baron de Montchoisy, né le , maréchal de camp le , général de division le , † 
  : François Jean Legrand
  : Hugues Alexandre Joseph Meunier, né le , général de brigade le , †

Campagnes et batailles 
Régiment de Savoie-Carignan
Organisé à Castelnaudary, le régiment quitte cette ville en  pour se rendre à Maubeuge. De mai à , il occupe Granville, Pontorson et Avranches et va passer l’hiver à Aire et Montreuil. En , il est réuni à Abbeville qu’il quitte en octobre pour Douai. Il est envoyé à Dunkerque en , à Béthune en , à Saint-Jean d’Angély et Rochefort en , à Arras en  et à Aire en . 

Régiment d’Angoulême
Le régiment se rend à Saint-Omer en , à Cambrai en , au camp de Saint-Omer en septembre et à Caen en . Il demeure en Basse-Normandie jusqu’en .

34 régiment d’infanterie de ligne
Le 1 bataillon du 34 régiment d’infanterie de ligne a fait les campagnes de 1792 à 1794 à l’armée des côtes de Brest ; 1795 à l’armée de l’Ouest. Le 2 bataillon, celles de 1792 à 1794 à l’armée du Nord.

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Louis Susane, Histoire de l'ancienne infanterie française, t. 4, 1851, p. 366 à 370

Article connexe 
 34 régiment d'infanterie (dernier régiment ayant entretenu la tradition du régiment d’Angoulême)

Unité militaire sous l'Ancien Régime
Angoulême